Барабинка — название населённых пунктов в России:

 Барабинка — деревня в Коченёвском районе Новосибирской области, ликвидирована в 2009 году.
 Барабинка — деревня в Томском районе Томской области.